Cañada Agua steht für:

 Cañada Agua (Arizona), Tal im Bundesstaat Arizona, Vereinigte Staaten
 Cañada Agua (Embudo Creek), Fluss im Bundesstaat New Mexico, Vereinigte Staaten

Siehe auch:
 Cañada del Agua